pastelkleur, een lichte, onverzadigde kleur
pastelkrijt of pastel, een zacht soort krijtstift 
 een tekening gemaakt met pastelkrijt
pastel de Belém of pastel de nata, een Portugese zoetigheid